Kirchgasse 14 steht für:

 Kirchgasse 14 (Bad Orb)
 Kirchgasse 14 (Coburg)